Карнеги-холл () — концертный зал в Нью-Йорке, на углу Седьмой авеню и 57-й улицы Манхэттена. Одна из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки. Ныне в Карнеги-холле устраиваются также концерты джазовой и лёгкой музыки.

История 
Сооружен по проекту архитектора .

Открыт 5 мая 1891 года концертом Нью-Йоркского симфонического оркестра. Им дирижировал П. И. Чайковский, исполнив торжественный марш, написанный к церемонии коронации российского императора Александра III в 1883 году.

До 1898 года носил название «Музыкальный зал», затем получил имя  Эндрю Карнеги, который финансировал постройку здания.

Конструкция 
Включает три зала, главный из которых с 1997 года носит имя Айзека Стерна, спасшего здание от сноса девелоперами. Общая вместимость — 2804 места. 

В 1983 и 2003 годах здание обновлялось. На востоке к концертному залу примыкает 231-метровый небоскрёб Карнеги-Холл-Тауэр.

Мировые премьеры 
За более чем столетие в Карнеги-холле состоялись знаменитые мировые премьеры (приводятся избранные):
 Девятая симфония Дворжака (16 декабря 1893)
 Домашняя симфония Рихарда Штрауса (21 марта 1904)
 Вариации на тему Корелли Сергея Рахманинова (7 ноября 1931)
 Контрасты Белы Бартока (9 января 1939)
 Камерная симфония № 2 Арнольда Шёнберга (15 декабря 1940)
 Симфония в 3-х частях Игоря Стравинского (24 января 1946)
 Симфония № 3 Чарлза Айвза (5 апреля 1946)
 Гимн Святому Причастию Оливье Мессиана (13 марта 1947)
 Симфония № 4 Чарлза Айвза (26 апреля 1965)
 Симфония № 6 для сопрано и оркестра Филипа Гласса на стихи Аллена Гинсберга (3 февраля 2002)
 Американский берсерк Джона Адамса (25 февраля 2002)
 Catenaires Элиота Картера (11 декабря 2006)
 Боббл Бобби Макферрина (2 мая 2008)

Примечания

Ссылки 

 

Здания и сооружения, построенные в 1891 году в США
Концертные залы США
Культура Манхэттена
Здания и сооружения Манхэттена
Архитектура неоренессанса в США
Эндрю Карнеги
Мидтаун